Ибрагим Газизуллович Гиззатуллин (, деревня Нижнеарметово, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния — , деревня Нижнеарметово, Ишимбайский район) — советский башкирский писатель.

Образование 
В 1935—1938 годах учился в Стерлитамакском педучилище. После его окончания работал школьным учителем.

Воинская служба 
С 1938 года служил в Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке помощником командира и командиром вычислительно-топографического взвода в артиллерии. Окончил двухгодичную дивизионную партшколу. С началом Великой Отечественной войны 26-я стрелковая дивизия, в которой служил И. Г. Гиззатуллин, была переброшена с Дальнего Востока на фронт.
 
Участник Великой Отечественной войны: с сентября 1941 — командир вычислительно-топографического взвода 79-го гаубичного артиллерийского полка и начальник дивизиона разведки 625-го артиллерийского полка. Воевал на Северо-Западном фронте. Участвовал в боях под Старой Руссой. 25 октября 1941 года был тяжело ранен в позвоночник и полностью парализован. Почти два года находился в госпиталях.

Творчество 
В 1955 году в журнале «Литературный Башкортостан» был опубликован его первый рассказ «Гульзайнаб». Роман «Вторая высота» (1981 год) посвящён событиям Великой Отечественной войны.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Дружбы народов (14.09.1978)
 орден Славы III степени (21.02.1945)
 медали

Память 
В Нижнеарметовской средней школе расположен музей И. Г. Гиззатуллина (с 1960).

В Нижнеарметово И. Г. Гиззатуллину установлен памятник, его именем названа улица, средняя школа.

Библиография 
 Вторая высота. Роман. Уфа, изд-во "Китап", 1996, 424 с. ( на баш.яз.)
 Высота. Дилогия. Уфа, Башк. книж. изд-во, 1990, 664 с. (на баш.яз)
 Снова в строю. Рассказы и очерки. Уфа, Башкнигоиздат, 1960, 86 с. (на баш.яз.)
 Красота жизни. Рассказы. Уфа, Башкнигоиздат, 1964, 96 с. (на баш.яз.)
 Мы выходим на дорогу. Повесть и рассказы. Уфа, Башкнигоиздат, 1967, 120 с. (на баш.яз.)
 Тропинки жизни. Повесть. Уфа, Башкнигоиздат, 1969, 283 с. (на баш.яз.)
 Второй гром. Повесть. Уфа, Башкнигоиздат, 1969, 283 с. (на баш.яз.)
 Сад влюбленных. Рассказы. Уфа, Башкнигоиздат, 1972, 222 с. (на баш.яз.)
 Очки Саттара. Рассказы. Уфа, Башкнигоиздат, 1964, 88 с. (на баш.яз.)
 Сад влюбленных. Повесть . Уфа, Башкнигоиздат, 1975, 224с. (на русск.яз.)
 Второй гром. Роман. М., «Современник», 1976, 204 с. (на русск..яз.)
 Второй гром. Роман, повесть. Уфа, Башкнигоиздат, 1986, 254 с. (на баш.яз.)
 Тридцать лет после смерти. Повесть. Уфа, Башкнигоиздат, 1986, 254 с. (на баш.яз.)
 Подорожник и капля. Сказка. Уфа, Китап, 1994, 16 с. (на баш.яз.)

Литература 
 Н. Зарипов. Предисл. К книге. «Сад влюблённых». Уфа, 1975 (на баш.яз)
 В. Смирнов. Гроза над башкирской деревней. «Дружба народов», 1977, № 10 (на русск.яз.)
 Владимир Романов. называли «башкирским Корчагиным» (к 95-летию со дня рождения писателя Ибрагима Гиззатуллина) // Башинформ, 15 сентября 2013 года.

Ссылки 
 оцифрованные произведения в  Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 другие источники
 Биография
 http://vatandash.bashedu.ru/konkurs/baimov/bpr/bpr138.html
 https://web.archive.org/web/20090220200210/http://mp3slovo.com/detailed_1802.html

Родившиеся в Уфимской губернии
Родившиеся в Нижнеарметове
Умершие в Ишимбайском районе
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Башкирские писатели
Писатели России по алфавиту